Tenisový turnaj WTA Qatar Total Open 2012 se konal ve dnech 13. – 19. února 2012 v Dauhá, hlavním městě Kataru, venku v komplexu Khalifa International Tennis Complex na kurtech s tvrdým povrchem, poprvé jako součást kategorie Premier 5. Odměny činily 2 168 400 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 

Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.
  Viktoria Azarenková (vítězka)
  Caroline Wozniacká (2. kolo)
  Samantha Stosurová (finále)
  Agnieszka Radwańská (semifinále)
  Marion Bartoliová (semifinále, skreč)
  Věra Zvonarevová (2. kolo, skreč)
  Francesca Schiavoneová (2. kolo)
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Sabine Lisická (1. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (1. kolo)
  Dominika Cibulková (1. kolo)
  Pcheng Šuaj (2. kolo)
  Ana Ivanovićová (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (3. kolo)
  Daniela Hantuchová (1. kolo)
  Julia Görgesová (2. kolo)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu:
  Fatma Al Nabhaniová
  Ons Džabúrová
  Nadia Lalamiová

Následující hráčky postoupily do hlavní soutěže z kvalifikace:
  Kateryna Bondarenková
  Věra Duševinová
  Caroline Garciaová
  Anne Keothavongová
  Varvara Lepčenková
  Urszula Radwańská
  Virginie Razzanová
  Aleksandra Wozniaková

 Odhlášení 
  Petra Kvitová
  Andrea Petkovicová (únavová zlomenina obratle)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Viktoria Azarenková
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Yanina Wickmayerová
| RD1-score2-1=0
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Agnieszka Radwańská
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Christina McHaleová
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Monica Niculescuová
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=3
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Samantha Stosurová
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=2
| RD1-score6-3=6

| RD1-seed7=5
| RD1-team7= Marion Bartoliová
| RD1-score7-1=7
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3=6
| RD1-seed8= 
| RD1-team8= Lucie Šafářová
| RD1-score8-1=5
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=1

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Viktoria Azarenková
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Agnieszka Radwańská
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=3
| RD2-team3= Samantha Stosurová
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2= 
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=5
| RD2-team4= Marion Bartoliová
| RD2-score4-1=3
| RD2-score4-2=r
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Viktoria Azarenková
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=6
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=3
| RD3-team2= Samantha Stosurová
| RD3-score2-1=1
| RD3-score2-2=2
| RD3-score2-3= 
}}

 Horní polovina 

 1. sekce 

 Dolní polovina 

 3. sekce 

 Čtyřhra 

 Nasazené páry 
Šest nejvýše nasazených párů mělo volný los do druhého kola.
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (vítězky)'''
  Sania Mirzaová /  Jelena Vesninová (2. kolo)
  Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańská (2. kolo)
  Maria Kirilenková /  Sabine Lisická (čtvrtfinále)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  Anastasia Rodionovová (semifinále)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (2. kolo)
  Julia Görgesová /  Čeng Ťie (čtvrtfinále)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2012